Катусице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 15,19 км². По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 818 человек.

На территории общины Катусице располагаются церковь пресвятой Девы Марии и скульптура святого Яна Непомуцкого.

Община Катусице состоит из пяти деревень:
 Валовице — 52 человека
 Дубравице — 26 человек
 Катусице
 Спикали — 53 человека
 Трнова — 47 человек

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1352 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края